João Nunes ist der Name folgender Personen:

* João Nunes (Regisseur) (* 1985), portugiesischer Filmschaffender
 João Nunes Barreto († 1562), portugiesischer Jesuitenmissionar
 João Aniceto Grandela Nunes (* 1995), portugiesischer Fußballspieler 
 João Batista Nunes de Oliveira (* 1954), brasilianischer Fußballspieler, siehe Nunes (Fußballspieler)
 João Carlos Hatoa Nunes (* 1968), mosambikanischer Geistlicher, Koadjutorerzbischof von Maputo